Cascais (gemeente), een gemeente in het Portugese district Lissabon
 Cascais (plaats), een plaats in bovenvermelde gemeente